Indianapolis 500 1939 je bila sedemindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1939.

Rezultati

1939 v športu
1939